L'édition 2017 du tournoi de tennis de Winston-Salem se déroule du 20 au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Roberto Bautista-Agut remporte l'épreuve en simple, Jean-Julien Rojer et Horia Tecău celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Américains Ryan Harrison et Sam Querrey, de l'Argentin Diego Schwartzman, du Brésilien Thomaz Bellucci, du Français Nicolas Mahut, du Géorgien Nikoloz Basilashvili, du Russe Dmitri Toursounov et du Sud-Africain Kevin Anderson. Ils sont respectivement remplacés par Thomas Fabbiano, Andrey Rublev, Norbert Gombos, Dmitri Toursounov, Andreas Seppi, Thiago Monteiro, Jonathan Eysseric et Dominik Köpfer.

Pendant le tournoi 
À l'issue du  tour, 10 têtes de série sont éliminées dès leur entrée en lice. Parmi elles, Pablo Carreño-Busta, tête de série 2, battu par Julien Benneteau (), Pablo Cuevas, tête de série 5, éliminé par Jan-Lennard Struff et qui enchaîne une  défaite consécutive, ou encore Viktor Troicki, tête de série 11, écarté par Carlos Berlocq et qui poursuit, lui aussi, sa série noire avec une  défaite de rang.

Damir Džumhur effectue quant à lui un beau parcours. Le Bosnien atteint en effet sa première finale ATP après avoir notamment éliminé deux têtes de série : Gilles Simon et Chung Hyeon, respectivement  et  mondiaux.

Lauréats 
Roberto Bautista-Agut remporte le  de sa carrière, le  de sa saison, en écartant en finale Damir Džumhur.

En double, Jean-Julien Rojer et Horia Tecău décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Julio Peralta et Horacio Zeballos. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Winston-Salem
 Saison 2017 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2017
Winston-Salem
Tennis aux États-Unis en 2017
Tennis en août 2017
Sport aux États-Unis en août 2017